Szentpétery Zsigmond (1798–1858) színész, színrendező, színigazgató
Szentpétery Zsigmond (1880–1952) geológus, egyetemi tanár, rektor, az MTA tagja